Friedrichstal ist ein Ortsname und Ortsnamensbestandteil:

Orte:
 Friedrichstal (Baiersbronn), Ortschaft der Gemeinde Baiersbronn im Schwarzwald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Friedrichstal (Grönland), Ort in Grönland
 Friedrichstal (Radeberg), Ortsteil von Radeberg, Sachsen
 Friedrichstal (Solingen), Hofschaft in Solingen. Nordrhein-Westfalen
 Friedrichstal (Steinbergkirche), Ortsteil von Steinbergkirche, Schleswig-Holstein der sich aus dem gleichnamigen Jagdschloss entwickelte 
 Friedrichstal (Stutensee), Stadtteil von Stutensee. Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Friedrichstal, Tal des Oberlaufs des Reichenbachs im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Jagdschloss Friedrichstal, Siedlungsplatz im Ortsteil Boll, Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Friedrichstaler Kanal, ehemalige Parkanlage in Detmold
 Friedrichsthal
 Fredriksdal